Conjugare sau conjugat se pot referi la:

Lingvistică 
 Conjugare, flexiunea verbelor
 Conjugare emoțională, „conjugarea” Russell, exprimare care indică sentimentele vorbitorului

Matematică 
 Conjugată complexă, schimbarea semnului părții imaginare a unui număr complex
 Conjugată (radicali), schimbarea semnului părții cu radicali într-o expresie algebrică
 Element conjugat, o generalizare a conjugării expresiilor cu radicali la polinoame de orice grad
 Conjugată armonică, în analiza complexă
 Conjugată convexă, funcție ''duală" rezultată din transformarea Legendre–Fenchel
 Izogonal conjugat, un tip de simetrie în funcție de bisectoare
 Izotomic conjugat, un tip de simetrie în funcție de segmente

Fizică 
 Parametri conjugați (termodinamică), pereche de mărimi fizice care determină energia internă a unui sistem termodinamic
 variabile conjugate, perechi de variabile în diferite contexte (de exemplu în principiul incertitudinii) 
 Plan focal conjugat, în optică

Chimie 
 Sistem conjugat, sistem de orbitali ai electronilor la legăturile duble
 Acid conjugat, bază conjugată, acid care a cedat un electron, devenind bază, respectiv bază care a primit un electron, devenind acid

Biologie 
 Conjugare sexuală, schimb de gene între cromozomi prin izogamie
 Conjugare bacteriană, schimb de material genetic între bacterii
 Vaccin conjugat, vaccin care combină doi antigeni, din care unul slab